Der Kremlin Cup 2007 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. Oktober 2007 in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die BA-CA TennisTrophy und in Stockholm die If Stockholm Open gespielt. Das Turnier in Wien gehörte dabei zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Stockholm und Moskau zur niedriger dotierten International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Nikolai Dawydenko, der nach 2004 und 2006 das dritte Mal in Moskau gewann. Wieder marschierte er als Setzlistenerster ohne Satzverlust durch das Turnier. Im Finale besiegte er den Franzosen Paul-Henri Mathieu, der 2002 den Titel in Moskau gewonnen hatte und an Position 4 gesetzt war. Dawydenko gewann den einzigen Titel der Saison sowie den elften der Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Fabrice Santoro und Nenad Zimonjić, traten nicht gemeinsam an; Santoro trat nur im Einzel an und Zimonjić war zwar mit Daniel Nestor topgesetzt, verlor aber im Viertelfinale. Die Russen Marat Safin und Dmitri Tursunow  setzten sich im Finale zweier ungesetzter Paarungen gegen Tomáš Cibulec und Lovro Zovko durch. Sie gewannen ihren einzigen gemeinsamen Titel im Doppel, für Safin war es der zweite und letzte Titel, Tursunow war zum ersten Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski